

Film 
Redline (Deathline o Redline) – film del 1997 diretto da Tibor Takács
Redline – film statunitense del 2007 diretto da Andy Cheng
Redline – film d'animazione giapponese diretto da Takeshi Koike

Videogiochi 
 Redline – videogioco del 1999 per Microsoft Windows
 Redline – videogioco del 2006 di Ambrosia Software per Mac OSX
 Redline Racer – videogioco del 1998
 Street Legal Racing: Redline – gioco di automobilismo di Invictus

Altro 
 Redline Records – etichetta discografica australiana
 Redline (API) – interfaccia di programmazione per le schede grafiche basate su Rendition Verite
 Redline Bicycles – azienda statunitense produttrice di biciclette
 Redline Communications – azienda canadese